Гусятинський Анатолій Маркович (1900—1940) — радянський живописець, графік, плакатист, сценограф.
 Гусятинський Дмитро Миколайович (* 1984) — український політик; голова Києво-Святошинської районної ради.